

Ваньки — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Ваньки — присілок, Балезінський район, Удмуртія